Shibuya se poate referi la:

 Sectorul special Shibuya, o localitate în Japonia, în zona metropolitană Tōkyō.
 Asteroidul 4634 Shibuya , un corp ceresc din centura principală.